Ла Хоја Гранде има више значења:

 Ла Хоја Гранде (Сантијаго Мараватио), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Хоја Гранде (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Хоја Гранде (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Хоја Гранде (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Хоја Гранде (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику